Грегорио Мендез Магања има више значења:

 Грегорио Мендез Магања (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез Магања, Пенхамо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез Магања (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику